Les Asurans sont une espèce extraterrestre mécanique présente à partir de la saison 3 de la série télévisée Stargate Atlantis.

Il y a plusieurs milliers d'années, les Anciens d'Atlantis créèrent des robots nanoscopiques afin de combattre les Wraiths (voir l'épisode 1x13 - Virus). Ils les fabriquèrent de telle sorte qu'ils soient plus belliqueux que les Wraiths. Ces nanorobots évoluèrent en des structures plus complexes, jusqu'à prendre la forme de leurs créateurs. Ainsi naquirent les Asurans. Quand les Anciens comprirent que malgré tout, ceux-ci ne deviendraient jamais l'arme qu'ils avaient souhaitée, ils décidèrent de mettre fin à leur expérience. Ils mobilisèrent alors leurs vaisseaux de guerre et déclenchèrent le « génocide » de la race asurane. Les quelques nanorobots survivants réussirent, après le départ des Anciens, à se reconstruire et à rebâtir leur civilisation. Sur Asuras, leur principale planète, ils construisirent de grandes cités, certaines comparables à Atlantis.

Dans l'épisode 3x05 - Copies conformes, l'équipe d'Atlantis se rend sur Asuras après avoir découvert son existence dans la base de données d'Atlantis. Elle y découvre alors la civilisation très avancée des Asurans. Cette civilisation est avancée au point qu'elle est d'abord prise pour la civilisation des Anciens. Mais les Asurans révèlent rapidement leur véritable nature. Ils affirment avoir un plan pour anéantir les Wraiths. Les Asurans réapparaissent ensuite dans les épisodes 3x10 - Exil forcé (1/2) et 3x11 - Exil forcé (2/2).

Les Asurans sont comparables aux Réplicateurs humanoïdes ; vraisemblablement l'androïde Reese qui créa les Réplicateurs était une reprise des expérimentations concernant des robots humanoïdes à nanites, reprise menée alors soit par un Ancien soit par quelqu'un ayant découvert leurs recherches sur le sujet. Le but des Asurans n'est cependant pas de se répliquer, mais de détruire les Wraiths. Cependant les Wraiths réussirent à les désactiver.

Les Asurans semblent parfaitement maîtriser la technologie des Anciens, en particulier la construction d'E2PZ. Leur modèle architectural est le même que celui de leurs créateurs. De plus, ils possèdent une cité similaire à celles des Anciens dont l'alimentation en énergie n'est pas un problème. Dans celle-ci se situe une salle contenant le « cœur ». C'est un terminal de contrôle de tous les Asurans que le Dr McKay utilisa pour réactiver les instincts belliqueux des Asurans face aux Wraiths.

La différence fondamentale entre les Asurans et les Anciens réside dans leur mentalité. En effet, les Asurans sont extrêmement belliqueux. Ils ont pour but premier la destruction des Wraiths ne pouvant s'empêcher de les attaquer. En revanche, certains d'entre eux souhaitent continuer leur évolution et effectuer leur Ascension, de la même façon que leurs créateurs. Leur programmation belliqueuse est de toute façon un frein à cette évolution et les Anciens les ont programmés de telle sorte qu'ils ne puissent pas se reprogrammer eux-mêmes, ce qui les bloque à ce point de leur évolution. De plus, avec leur programmation initiale, ils ne peuvent attaquer les Anciens (ce qui n'est plus le cas depuis que Rodney McKay a modifié leur code). L'autre différence, physique, par rapport aux Réplicateurs est qu'ils sont capables de se répliquer à partir de cellules biologiques, et plus seulement de métaux. Une personne infectée par les nanorobots sera donc progressivement transformée malgré elle en Asuran, son corps se trouvant converti de l'intérieur.

Dans l'épisode 4x11 - Alliance forcée, afin de contrer le plan des Asurans visant à détruire l'humanité (et ce faisant les Wraiths), une coalition est formée entre Atlantis, des Wraiths et les Voyageurs menant à une destruction de toute forme de Réplicateurs sur Asuras et de tous leurs vaisseaux de classe Aurore opérationnels dans la galaxie de Pégase.

Dans l'épisode 5x05 - Les fantômes du passé, le groupe d'Asurans renégats, dirigé par le Dr Weir, put tranquillement continuer sur le chemin de l'Ascension après la destruction de leurs congénères. En réalité, ils tentèrent de se servir d'une machine pour projeter leurs esprits dans le subespace. Le résultat fut qu'ils parvinrent à se séparer de leurs corps, mais se retrouvèrent piégés dans un monde d'où ils n'avaient plus la possibilité de sortir. Ils voyagèrent à travers la galaxie, puis, convaincus que leur seule solution était de retrouver un corps de nanites, investirent les ordinateurs d'Atlantis. Ils parvinrent à recréer des corps matériels grâce aux équipements de la base, et à y télécharger leur mémoire. Le personnel d'Atlantis réussit toutefois à négocier leur départ pacifique via la porte des étoiles, mais ce faisant parvient aussi à les piéger dans l'espace (avec la complicité du Dr Weir). Les derniers spécimens flottent, inertes, quelque part dans le vide sidéral de Pégase.

Voir aussi 
 Réplicateurs (Stargate)

Réplicateur